Monk (sèrie de televisió), sèrie de televisió creada per Andy Breckman i protagonitzada per Tony Shalhoub 
 Monk (cràter), cràter d'impacte en el planeta Mercuri que duu el nom del músic i compositor de jazz estatunidenc Thelonious Monk (1917-1982)
 Edwin George Monk (Frome, Somerset, 1819 - Radley, Oxfordshire, 1900), compositor i organista britànic 
 Janice Monk (Sydney, Austràlia, 1937), geògrafa estatunidenca, figura cabdal en el desenvolupament de la geografia del gènere
 Meredith Monk (Nova York, 1942), compositora, coreògrafa i ballarina estatunidenca
 Sophie Monk (Londres, 1979), cantant, model i actriu australiana nascuda de pares australians a Anglaterra
 Thelonious Monk (Rocky Mount, 1917 – Englewood, 1982), pianista i compositor de jazz estatunidenc

Vegeu també 
 The Monk, novel·la gòtica de 1796 escrita per Matthew Gregory Lewis
 The Monk, telefilm estatunidenc de 1969 dirigit per George McCowan i protagonitzat per George Maharis i Janet Leigh